RAL, sigle composé des trois lettres R, A et L, peut faire référence à :
 Reichsausschuß für Lieferbedingungen, une institution allemande concernant l'élaboration de nuancier de couleur,
 Rutherford Appleton Laboratory, un laboratoire de recherche scientifique anglais,
 Revue d'aptitude au lancement, un terme astronautique.